Čin může být:
 skutek, úkon – dílčí část lidského jednání

právo
 právní jednání
 trestný čin – trestné jednání osoby
 přečin
 zločin
 zločin proti míru
 zločin agrese
 válečný zločin
 zločin proti lidskosti
 zločin z nenávisti
 zločin bez oběti
 organizovaný zločin
 válečný čin – incident nebo událost, jenž zapříčinila nebo vyvolala válku

historie
 Čin (stát) – stát v Koreji mezi 3. a 2. stoletím př. n. l.
Čin (noviny) – týdeník vydávaný za První a Druhé republiky

 podobná slova
 Aksai Čin – sporné území mezi Tibetem, Sin-ťiangem a Kašmírem
 čin čin – společenské plemeno psa
 Čin-Čin – slovenský pohádkový seriál podle stejnojmenné knihy Ľudmily Podjavorinské

Externí odkazy